Ключево́е:

Населённые пункты

Казахстан 
 Ключевое — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Ключевое — до 2000 г. название села Кайнарлы Ескельдинского района Алматинской области.

Россия 
 Ключевое — село в Шимановском районе Амурской области.
 Ключевое — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Ключевое — село Кировского района Крыма
 Ключевое — село в Симферопольском районе Крыма
 Ключевое — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ключевое — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ключевое — деревня в Венёвском районе Тульской области.
Ключевое — село в Ефремовском районе Тульской области.
 Ключевое — с 1944 по 1957 гг. название села Даттых Сунженского района Ингушетии.

Украина 
 Ключевое — село Великоновосёлковского района Донецкой области.
 Ключевое — посёлок в Никольском районе Донецкой области.
 Ключевое — посёлок в Лутугинском районе Луганской области.
 Ключевое — село в Херсонской области на месте города Новая Каховка, существовало до 1950 года.

Водные объекты 
 Ключевое — озеро на полуострове Камчатка.

См. также 
 Ключ
 Ключевая
 Ключевка
 Ключево
 Ключевой